Финал Кубка Белоруссии по футболу 2016/2017 — финал 25-го розыгрыша этого футбольного турнира. В финале встречались брестское «Динамо» и солигорский Шахтёр. Матч состоялся 28 мая 2017 года на гродненском стадионе ЦСК «Неман» в присутствии более 8 тысяч зрителей. Обладателем Кубка во второй раз в своей истории стал клуб «Динамо», одержавший победу в серии послематчевых пенальти.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

2017
Белоруссия
Матчи ФК «Динамо» Брест
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск
События 28 мая
Май 2017 года
Спорт в Белоруссии в 2017 году